Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року пройшли 28–29 липня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

* Також олімпійський рекорд, рекорд Африки і рекорд ПАР.

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

100 метрів брасом (чоловіки)